Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1936 celebrats a la ciutat de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) es disputà una prova de salt amb esquís en categoria masculina. La prova es realitzà el dia 16 de febrer de 1936 a les instal·lacions de l'Olympia Skistadion un trampolí de 80 metres.

Comitès participants 
Participaren un total de 48 saltadors de 14 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Notes

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Salt amb esquís 1936 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1936
Salt amb esquís als Jocs Olímpics